Маляре́нко — українське прізвище. Відомі носії:
 Маляренко Василь Тимофійович — український правник.
 Маляренко Віталій Андрійович (нар 1941) — український вчений, фахівець в галузі технічної теплофізики будівель і споруд, промислової теплоенергетики, поновлювальної енергетики, енергопостачання та енергозбереження, енергетичного менеджменту та екології.
 Маляренко Грицько — український живописець XVIII століття.
 Маляренко Дмитро Петрович (1824—1860) — український живописець.
 Маляренко Марія Макарівна (1914–?) — радянський державний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Маляренко Михайло Софронович — радянський військовик учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу (1946)
 Маляренко Олег Юрійович — заслужений працівник сільського господарства України (2019).
 Маляренко Фелікс Васильович (1951—2020) — російський поет і прозаїк, автор творів для дітей та юнацтва.
 Маляренко Юрій Анатолійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко